Marengo ist der Name mehrerer 

Orte in Italien:
 ein Dorf in der italienischen Provinz Alessandria im Piemont, siehe unter Marengo (Alessandria), dem Ort der napoleonischen Schlacht bei Marengo

in Algerien:
 Marengo, Name von Hadjout während der französischen Kolonialherrschaft

in Kanada:
 Marengo (Saskatchewan)

in den Vereinigten Staaten:
 Marengo (Alabama)
 Marengo (Illinois)
 Marengo (Indiana)
 Marengo (Iowa)
 Marengo (Michigan)
 Marengo (Nebraska)
 Marengo (New York)
 Marengo (Ohio)
 Marengo (Pennsylvania)
 Marengo (Virginia)
 Marengo (Washington)
 Marengo (Wisconsin), im Ashland County
 Marengo (Town, Ashland County), Town(ship) in Wisconsin
 Marengo County, Verwaltungseinheit in Alabama

Sonstiges:
 ein ehemaliges französisches Département, siehe Marengo (Département)
 Automobili Marengo, ehemaliger italienischer Automobilhersteller
 ein Automodell der Firma FIAT, siehe unter Fiat Marengo
 der Name eines Pferdes, das Napoleon zwischen 1800 und 1815 ritt, siehe unter Marengo (Pferd)
 ein Wollstoff aus meliertem Garn mit 95–97 % schwarzer und 3–5 % weißer Wolle, der für Anzüge, Kostüme und Kleider verwendet wird
 eine Schlacht, in der Napoleon am 14. Juni 1800 die Österreicher schlug, siehe unter Schlacht bei Marengo
 einen Hühnereintopf, den der Legende nach Napoleons Koch seinem Feldherrn nach der Schlacht von Marengo servierte, siehe unter Huhn Marengo
 eine Rebsorte, Marengo (Rebsorte)
 Marengo (Münze), eine französische Goldmünze
 Arbeitstitel eines Spielfilms von Ridley Scott, siehe Napoleon (Scott)

Marengo ist der Familienname folgender Personen:
 Giorgio Marengo (* 1974), italienischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Präfekt von Ulaanbaatar in der Mongolei
 Gisella Marengo (* 1975), italienische Schauspielerin
 Lina Marengo (1911–1987), italienische Schauspielerin
 Manuel Marengo (1906–1988), argentinischer Geistlicher
 Orestes Marengo SDB (1906–1998), italienischer Salesianer Don Boscos, Missionar in Assam und der erste Bischof in den Garo Hills
 Ronny Marengo (* 1990), seychellischer Fußballspieler
 Umberto Marengo (* 1992), italienischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Marengo Township
 Marenco